Сухоруков Аркадій Ісмаїлович ( 1947) — доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.
 Сухоруков Віктор Іванович ( 1951) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Російської Федерації.
 Сухоруков Дмитро Семенович (1922—2003) — генерал армії, дванадцятий командувач ПДВ Радянського Союзу.
 Сухоруков Леонід Семенович ( 1945) — радянський та український письменник.
 Сухоруков Олександр Миколайович ( 1988) — російський плавець, олімпійський медаліст.
 Сухоруков Олександр Олександрович (1923—?) — український художник.
 Сухоруков Олексій Анатолійович ( 1973) — солдат Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Сухоруков Сергій Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сухоруков Юрій Олександрович ( 1968) — український стрілець, призер олімпійських ігор.

Див. також 
 Сухорук

Прізвища